Sławomir Janicki ist der Name folgender Personen:

* Sławomir Janicki (Eiskunstläufer) (* 1980), polnischer Eistänzer 
 Sławomir Janicki (Fußballspieler) (* 1985), polnischer Fußballspieler